Пу́дра:
 Пудра — косметическое средство, ранее мелкий порошок, применяемый для обсыпания волос на голове и париков.
 «Пудра» — художественный фильм режиссёра Виктора Сэлвы, 1995 года.
 Пудра — очень мелкий порошок чего-либо:
 Сахарная пудра — перемолотый в пыль сахар.
 Алюминиевая пудра — перемолотый в пыль алюминий.

Фамилия 
 Пудра, Ноэль-Жерминаль (1794—1894) — французский геометр и историк науки.

Река 
 Пудра — река в Карелии.